Кирякино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кирякино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Кирякино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.